Dione est originellement le nom latin d'une déesse gréco-romaine (Dioné en français). C'est aussi son nom dans de nombreuses langues dont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, l'italien, le polonais, le portugais, le suédois et le turc.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Dioné (nom international : ) est un satellite naturel de Saturne.
 (106) Dioné (nom international : ) est un astéroïde de la ceinture principale.

Biologie 
 Dione est un genre de papillons, de la famille des Nymphalidae (sous-famille des Heliconiinae).
 Dione est un genre d'algues rouges, de la famille des Bangiaceae.
 En taxonomie, le mot dione est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces d'animaux. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Chimie 
 Une dione est un composé organique qui comporte deux fonctions cétone. Pour les articles consacrés à de tels composés, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
Dans la mythologie gréco-romaine :		
 Dioné est une divinité archaïque, mère d'Aphrodite ;
 Dioné est l'une des Hyades, filles d'Atlas ;
 Dioné est une Néréide.

Anthroponyme

Prénom 
Dione est un prénom féminin, notamment porté par :
 Dione LaRue (1945-), une chanteuse américaine de rhythm and blues et de soul ;
 , une chanteuse canadienne de jazz.

Patronyme 

 Dorcas Néma Dione (1965-), une activiste et femme politique guinéenne ;
 Ndèye Fatima Dione (1998-), une mannequin sénégalaise ;

Surnom 
 Dione ou DJ Dione, de son vrai nom Erik Ypma (1970-), est un musicien néerlandais.
 Aura Dione, de son vrai nom Maria Louise Joensen (1985-), est une auteure-compositrice-interprète danoise.
 Rose Dione, de son vrai nom Claudine Rosalie Gras (1878-1936), est une actrice française.

Notes et références 

Épithète spécifique